JST est un sigle qui peut désigner : 
 Japan Standard Time (en français, heure du Japon) ;
 Jeunesse sportive de Tebourba, un club de football tunisien.